Malvern kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Malvern (Alabama)
Malvern (Arkansas)
Malvern (Iowa)
Malvern (Ohio)
Malvern (Pennsylvania)

En naar een plaats in Engeland:
Malvern (Worcestershire)

En naar wijken in Australië:
Malvern (South Australia)
Malvern (Victoria)